О первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией 2019 () в Индонезии было объявлено 2 марта 2020 года. Коронавирусная инфекция зафиксирована во всех провинциях Индонезии. Последней провинцией, где был зарегистрирован случай заболевания, стала Горонтало: 9 апреля у местной жительницы был обнаружен возбудитель болезни.

Примечания

Ссылки 
 Официальные данные по распространению инфекции в Индонезии

Индонезия
Индонезия
Здравоохранение в Индонезии
Эпидемии в Индонезии